Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2010/2011 — двадцятий чемпіонат України

Суперліга 

2010—2011
2010 в українському спорті
2011 в українському спорті